Wåhlin är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wåhlin 797
 Våhlin 100
 Wålin 19
Totalt blir detta 916 personer.

Personer med efternamnet Wåhlin eller varianter av detta namn
 Anders Magnus Wåhlin (1731–1797), läkare och Linné-lärjunge
 Anna Wåhlin (1851–1924), målare, skulptör och konsthantverkare
 Birgitta Wåhlin (född 1965), friidrottare, medeldistanslöpare
 Calla Wåhlin (1868–1957), målare, tecknare och kontorist
 Carl Ingvar Wåhlin (1841–1894), häradshövding och politiker
 Christian Wåhlin (1761–1829), präst, professor, folkbildare, författare
 Ejnar Wåhlin (1909–1996), ingenjör
 Erik Wåhlin (1906–1984), arkitekt
 Hans Wåhlin (1894–1961), konsthistoriker
 Hildur Hult-Wåhlin (1872–1904), konstnär
 Jennie Wåhlin (född 1997), curlare
 Johan Peter Wåhlin (1786–1861), präst och skriftställare
 Jonas Wåhlin (1699–1777), teolog, professor och präst
 Karl Wåhlin (1861–1937), konsthistoriker och tidskriftsredaktör
 Katarina Wåhlin (född 1965), friidrottare, medeldistanslöpare 
 Kristian Wåhlin (född 1971), musiker och konstnär
 Lars Wåhlin (bibliotekarie) (1861–1930), filolog och bibliotekschef
 Lars Peter Wåhlin (1772–1834), präst och lärd författare
 Pernilla Wåhlin Norén (född 1982), arkitekt
 Rudolf Wåhlin (1887–1972), friidrottare, långdistanslöpare
 Samuel Wåhlin (1867–1934), jurist
 Sten Wåhlin (1914–1981), militär och generaldirektör
 Theodor Wåhlin (1864–1948), arkitekt

Källor

Se även
 Wåhlin (släkt)
 Wåhlin fastigheter

Svenska efternamn